Edward Bulwer ist der Name folgender Personen:

* Edward Bulwer-Lytton, 1. Baron Lytton (1803–1873), britischer Romanautor und Politiker
 Edward Bulwer (General) (1829–1910), britischer Offizier der British Army